Исаак Яковлевич Беркович (, ,  — , ) — советский украинский композитор и педагог. Член Национального союза композиторов УССР.

Исаак Беркович родился в Киеве в семье часового мастера. В 1920 году поступил в Киевскую консерваторию. Учился в классе фортепиано у профессора В. Пухальского и одновременно изучал курс музыкальной теории и композиции у профессора Б. Лятошинского. Окончил консерваторию в 1925 году. С 20 лет Беркович начал заниматься педагогической деятельностью. К 1930 году он работал в киевской музыкальной школе № 6.

В 1925—1941 годы являлся педагогом в Киевском музыкальном училище, а также преподавателем в Киевской вечерней консерватории. В 1933—1941 годы был ассистентом, с 1947 года — доцентом, с 1969 года — профессором Киевской консерватории. Параллельно с педагогической работой Беркович занимался композиторской деятельностью, создавая, в основном, фортепианные произведения. Автор учебно-методического пособия «Школа игры на фортепиано» (1960), по которому училось не одно поколение музыкантов.

Литература 
 Андрієвська Т. Ісаак Беркович — педагог та композитор // Київське музикознавство. — 2014. — Вип. 49. — С. 212—220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kmuz_2014_49_26.pdf

Ссылки 
 Беркович Ісак Якович — Енциклопедія Сучасної України 

Музыкальные педагоги Украины
Композиторы СССР
Выпускники Киевской консерватории
Композиторы Украины